

Anni
52 – anno del I secolo d.C.
52 a.C. – anno del I secolo a.C.

Fumetti
52 – serie a fumetti della DC Comics

Matematica
52 – numero naturale